

Armi 
 L8 – Versione britannica della mitragliatrice FN MAG

Astronomia 
 L8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 L8 – codice vettore IATA di Air Luxor GB